Fowler kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Fowler (ö),

USA 

 Fowler, Indiana, countyhuvudort, Benton County, 
 Fowler, Michigan, ort, Clinton County, 
 Fowler, Kalifornien, ort, Fresno County, 
 Fowler, Colorado, Otero County, 
 Fowler, Kansas, ort, Meade County,